Silver Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Silver Springs (Alaska)
Silver Springs (Florida)
Silver Springs (Nevada)
Silver Springs (New York)